Aleksandra Kotarac (1999-), joueuse serbe de volley-ball
 Andréa Kotarac (1989-), homme politique français